Макна́б () — шотландская фамилия, а также шотландский клан. Известные носители:

 Макнаб, Аллан (1798—1862) — канадский предприниматель, юрист, военный и государственный деятель, премьер-министр провинции Канада.
 Макнаб, Иэн (1890—1967) — шотландский гравёр и художник.
 Макнаб, Колин (род. 1961) — шотландский шахматист, гроссмейстер (1992).
 Макнаб, Мерседес (род. 1980) — канадская актриса.
 Макнаб, Питер (1952—2022) — американский хоккеист.

Другие значения
 Макнаб — порода собак, названная по имени создателя.

См. также 
 Макнабб
 Макнабия

Примечания